Tanymecus — рід всеїдних жуків родини Довгоносики (Curculionidae). Представники роду поширені в Євразії.

Види 
 Tanymecus abyssinicus
 Tanymecus acutus
 Tanymecus aegrotus
 Tanymecus affinis
 Tanymecus agrestis
 Tanymecus agricola
 Tanymecus albicans
 Tanymecus albomarginatus
 Tanymecus alboscutellatus
 Tanymecus albus
 Tanymecus alienus
 Tanymecus alutaceus
 Tanymecus angustulus
 Tanymecus arcuatipennis
 Tanymecus arenaceus
 Tanymecus argentatus
 Tanymecus argyrostomus
 Tanymecus ariasi
 Tanymecus arushamus
 Tanymecus arushanus
 Tanymecus aureosquamosus
 Tanymecus bayeri
 Tanymecus beckeri
 Tanymecus benguelensis
 Tanymecus bibulus
 Tanymecus bidentatus
 Tanymecus biplagiatus
 Tanymecus boettcheri
 Tanymecus bonnairei
 Tanymecus brachyderoides
 Tanymecus breviformis
 Tanymecus brevirostris
 Tanymecus brevis
 Tanymecus brunnipes
 Tanymecus burmanus
 Tanymecus canescens
 Tanymecus cervinus
 Tanymecus chevrolati
 Tanymecus chloroleucus
 Tanymecus cinctus
 Tanymecus cinereus
 Tanymecus circumdatus
 Tanymecus confertus
 Tanymecus confinis
 Tanymecus confusus
 Tanymecus convexiformis
 Tanymecus convexifrons
 Tanymecus costulicollis
 Tanymecus crassicornis
 Tanymecus cruciatus
 Tanymecus curviscapus
 Tanymecus deceptor
 Tanymecus destructor
 Tanymecus diffinis
 Tanymecus dilatatus
 Tanymecus dilaticollis
 Tanymecus discolor
 Tanymecus excursor
 Tanymecus fausti
 Tanymecus favillaceus
 Tanymecus femoralis
 Tanymecus fimbriatus
 Tanymecus fruhstorferi
 Tanymecus glis
 Tanymecus graminicola
 Tanymecus griseus
 Tanymecus hercules
 Tanymecus heros
 Tanymecus hirsutus
 Tanymecus hirticeps
 Tanymecus hispidus
 Tanymecus hololeucus
 Tanymecus humilis
 Tanymecus inaffectatus
 Tanymecus indicus
 Tanymecus infimus
 Tanymecus insipidus
 Tanymecus kolenatii
 Tanymecus konbiranus
 Tanymecus kricheldorffi
 Tanymecus lacaena
 Tanymecus lateralis
 Tanymecus latifrons
 Tanymecus lautus
 Tanymecus lectus
 Tanymecus lefroyi
 Tanymecus lethierryi
 Tanymecus leucophaeus
 Tanymecus lineatus
 Tanymecus lomii
 Tanymecus longulus
 Tanymecus luridus
 Tanymecus makkaliensis
 Tanymecus marginalis
 Tanymecus metallinus
 Tanymecus micans
 Tanymecus migrans
 Tanymecus misellus
 Tanymecus mixtor
 Tanymecus mixtus
 Tanymecus mniszechi
 Tanymecus modicus
 Tanymecus montandoni
 Tanymecus morosus
 Tanymecus mozambicus
 Tanymecus murinus
 Tanymecus musculus
 Tanymecus nebulosus
 Tanymecus necessarius
 Tanymecus nevadensis
 Tanymecus niloticus
 Tanymecus niveus
 Tanymecus nothus
 Tanymecus nubeculosus
 Tanymecus obconicicollis
 Tanymecus obscurus
 Tanymecus obsoletus
 Tanymecus oculatus
 Tanymecus orientalis
 Tanymecus ovalipennis
 Tanymecus ovatus
 Tanymecus ovipennis
 Tanymecus palliatus
 Tanymecus parvus
 Tanymecus perrieri
 Tanymecus piger
 Tanymecus pisciformis
 Tanymecus planifrons
 Tanymecus planirostris
 Tanymecus (Tanymecus) ponticus Arnoldi et Blinštejn
 Tanymecus potteri
 Tanymecus praecanus
 Tanymecus protervus
 Tanymecus pubirostris
 Tanymecus revelierei
 Tanymecus revelieri
 Tanymecus rhodopus
 Tanymecus robustus
 Tanymecus rudis
 Tanymecus rusticus
 Tanymecus rutilans
 Tanymecus sareptanus
 Tanymecus sciurus
 Tanymecus seclusus
 Tanymecus setulosus
 Tanymecus sibiricus
 Tanymecus siculus
 Tanymecus simplex
 Tanymecus sitonoides
 Tanymecus sparsus
 Tanymecus squameus
 Tanymecus steveni
 Tanymecus submaculatus
 Tanymecus subvelutinus
 Tanymecus telephus
 Tanymecus tenuis
 Tanymecus tessellatus
 Tanymecus tetricus
 Tanymecus texanus
 Tanymecus tonsus
 Tanymecus trivialis
 Tanymecus umbratus
 Tanymecus urbanus
 Tanymecus vagabundus
 Tanymecus variabilis
 Tanymecus variatus
 Tanymecus variegatus
 Tanymecus versicolor
 Tanymecus versutus
 Tanymecus villicus
 Tanymecus viridans
 Tanymecus vittiger

Посилання 
 

Довгоносики
Роди довгоносиків